Andalucía steht für:
 den spanischen Namen von Andalusien
 das andalusische Radsportteam Andalucía (Radsportteam)

Siehe auch:
 Andalusia
 Andalusien (Begriffsklärung)